Ел Дијесинуеве има више значења:

 Ел Дијесинуеве (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Дијесинуеве (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику